Жаворонково — название населённых пунктов в России:

 Жаворонково — село в городском округе город Бийск Алтайского края.
 Жаворонково — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Жаворонково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Жаворонково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Жаворонково — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.
 Жаворонково — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Жаворонково — деревня в Прогресском сельском поселении Боровичского района Новгородской области.
 Жаворонково — деревня в Травковском сельском поселении Боровичского района Новгородской области.
 Жаворонково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Жаворонково — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Жаворонково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.